Зальцбург:

 Зальцбург — місто в Австрії 
 Зальцбурзьке архієпископство
 Зальцбурзьке курфюрство
 Герцогство Зальцбург
 Зальцбург (округ)
 Зальцбург (земля)
 Зальцбург (Вестервальд)
 Ред Булл (футбольний клуб, Зальцбург)
 Зальцбург (аеропорт)
 Зальцбург (судно Німеччини)